Newbern ist der Name von

 Bryana Newbern (* 1994), US-amerikanisch-deutsche Handballspielerin
 George Newbern (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Hambone Willie Newbern (1899–1947), US-amerikanischer Blues-Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Newbern (Alabama)
 Newbern (Illinois)
 Newbern (Indiana)
 Newbern (Iowa)
 Newbern (Kentucky)
 Newbern (Ohio)
 Newbern (Tennessee)
 Newbern (Virginia)

Siehe auch:
 New Bern